OSI peut faire référence à :
 Organisation socialiste internationaliste, section belge de la Quatrième Internationale (lambertiste) ;
 Open Systems Interconnection,  norme de communication, en réseau, de tous les systèmes informatiques ;
 Open Source Initiative, organisation dévouée à la promotion des logiciels open source ;
 Open Society Institute,  fondation américaine ;
 Office of Strategic Influence, ancienne agence américaine de propagande ;
 Orchestre de la Suisse italienne, orchestre symphonique basé à Lugano, en Suisse ;
 OSI, groupe de metal progressif américain ;
 Ordnance Survey Ireland, agence gouvernementale de cartographie de l'Irlande ;
 Officine Stampaggi Industriali, maître-carrossier à Turin, connu pour la production dans les années soixante, sous la marque OSI, d'exclusifs coupés sports basés sur la Ford Taunus 20 M-TS ;
 André Osi est un dessinateur de bande dessinée belge né en 1958 et mort en 2021 ; 
 .